Heden, een ander woord voor nu, vandaag
 Heden (Boden), een dorp binnen de Zweedse gemeente Boden
 Heden (Leksand), een plaats in de Zweedse gemeente Leksand
 Heden (Mora), een plaats in de Zweedse gemeente Mora
 Heden (Trollhättan), een plaats in de Zweedse gemeente Trollhättan
 Heden (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk
 Heden (Faaborg-Midtfyn), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken
 Heden (Älvdalen), een plaats in de Zweedse gemeente Älvdalen